Мочалова — женская форма русской фамилии . Известные носители:
 Мочалова, Александра Александровна (род. 1977) — российская поэтесса, художник.
 Мочалова, Виктория Валентиновна (род. 1945) — русский филолог.
 Мочалова, Екатерина Николаевна (род. 1988) — российская домристка и мандолинистка.
 Мочалова (Халапсина) Мария Ивановна (1887—1973) — марийский советский педагог, заслуженный учитель школы РСФСР.
 Мочалова, Мария Петровна (1922—2010) — советский и российский архитектор.
 Мочалова, Ольга Алексеевна (1898—1978) — русская поэтесса, автор мемуаров.
 Мочалова, Ольга Васильевна (род. 1959) — российская актриса, народная артистка Российской Федерации.